La Fédération nationale des associations de sauvegarde des sites et ensembles monumentaux (FNASSEM), a fusionné avec la Ligue urbaine et rurale (LUR) en 2013 pour devenir la Fédération Patrimoine-Environnement (fédération nationale au service des patrimoines et des paysages).  

Elle a été créée en 1967 par Henry de Ségogne pour sensibiliser l’opinion publique aux menaces qui pèsent sur le patrimoine français. C'est un mouvement fédérateur des associations de sauvegarde du patrimoine et des paysages. Elle a été reconnue comme organisme d'utilité publique par décret du 11 janvier 1983 et agréée par le ministère de l’Environnement (1979) et de la Jeunesse et des Sports (1986).

Son but 
Elle avait pour but de fédérer les associations de sauvegarde du patrimoine et des paysages. La sauvegarde du patrimoine et des paysages, protégé ou non au titre des législations françaises spécifiques, relève en effet des initiatives locales (propriétaires privés, collectivités territoriales) et de plus en plus des associations.

Associations membres de la FNASSEM 
Elles sont nationales, régionales, départementales ou locales. La FNASSEM est en contact avec près de 2500 associations, à vocation très diversifiée (restauration, sensibilisation, animation, aménagement, organisation de chantiers, etc.). Les deux tiers au moins du conseil d’administration comprenant 24 membres représentent des associations membres.

Grandes ou petites, ces associations, réparties dans la France entière, interviennent dans des domaines très divers : protection, réhabilitation, étude, mise en valeur ou animation d’un patrimoine architectural (quartiers anciens, villages, édifices, etc.) ou naturel. Elles sont toutes complémentaires. C’est cette complémentarité que la Fédération Patrimoine-Environnement a pour objectif d’entretenir et de développer.

Actions 
Lieu d’échanges entre les associations, la Fédération Patrimoine-Environnement agit concrètement par :
 l’aide et le conseil aux associations en matière d’étude, de protection et de mise en valeur du patrimoine ;
 l’information et l’échange : mise en relation des associations entre elles, possibilité de partager leurs expériences, des études et des recherches par le biais du bulletin « L’Entrait », et du site Internet ; 
 la Journée du patrimoine de pays : organisée chaque année le  de juin par la Fédération Patrimoine-Environnement avec d’autres partenaires, cette journée offre l’occasion aux participants (associations ou autres) de se faire connaître du public en organisant par exemple la visite d’un quartier ou d’un bâtiment, une exposition, une démonstration de savoir-faire traditionnel, un circuit de promenade autour du patrimoine ou une animation ;
 un concours scolaire destiné à sensibiliser les élèves de primaire et collège à la sauvegarde du patrimoine bâti de leur commune
 la participation aux commissions et groupes de travail avec les ministères et les grandes associations sur la législation de la défense du patrimoine et de l’urbanisme (G8 Patrimoine) ; 
 des actions ponctuelles contre les menaces les plus graves qui pèsent sur le patrimoine : pétitions, campagne de presse, organisation de manifestations, interventions auprès de l’Administration.

La Fédération nationale des associations de sauvegarde des sites et ensembles monumentaux est par ailleurs membre du « Groupe des 8 ».

Création de la coordination des fédérations et associations culturelles (COFAC) 
Les travaux du CNVA (Conseil national de la vie associative) et le forum des associations, organisé en juin 1999 par le gouvernement, ont conduit un certain nombre d’associations du secteur culturel à se regrouper en coordination nationale afin de faire valoir dans les organes représentatifs de la vie associative et auprès des instances officielles le bénévolat qui est leur état commun et les principes que celui-ci implique : partenariat et reconnaissance. 

La Fédération Patrimoine-Environnement a adhéré à cette coordination qui comporte aujourd'hui 25 membres œuvrant dans le domaine culturel.

Édition

Voir aussi

Liens externes 
  Portail de la Fédération Patrimoine-Environnement
  Un projet de fusion est en cours entre la Ligue Urbaine et Rurale et la Fédération Nationale des Associations de Sauvegarde des Sites et Ensembles Monumentaux, dénommée plus tard Patrimoine-Environnement

Notes et références 

Association ou organisme culturel en France
Patrimoine en France